Die Vietnam Open 2017 im Badminton fanden vom 1. bis zum 7. September 2017 in Ho-Chi-Minh-Stadt statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Hsu Jen-hao (3. Runde)
 Sourabh Varma (zurückgezogen)
 Khosit Phetpradab (Champion)
 Zulfadli Zulkiffli (1. Runde)
 Chong Wei Feng (3. Runde)
 Lin Yu-hsien (2. Runde)
 Ihsan Maulana Mustofa (2. Runde)
 Daren Liew (Viertelfinale)
 Nguyễn Tiến Minh (3. Runde)
 Suppanyu Avihingsanon (Finale)
 Hsueh Hsuan-yi (1. Runde)
 Pannawit Thongnuam (1. Runde)
 Goh Giap Chin (Halbfinale)
 Yu Igarashi (3. Runde)
 Abhishek Yelegar (2. Runde)
 Panji Ahmad Maulana (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
 Sayaka Takahashi (Champion)
 Hana Ramadhini (Halbfinale)
 Dinar Dyah Ayustine (Halbfinale)
 Vũ Thị Trang (Finale)
 Lee Ying Ying (1. Runde)
 Chen Szu-yu (Viertelfinale)
 Pai Yu-po    (Viertelfinale)
 Sung Shuo-yun (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Chooi Kah Ming / Low Juan Shen (2. Runde)
 Mohammad Ahsan / Ryan Agung Saputra (zurückgezogen)
 Liao Min-chun / Su Ching-heng (Finale)
 Goh Sze Fei / Nur Izzuddin (zurückgezogen)
 M. R. Arjun / Shlok Ramchandran (Halbfinale)
 Hendra Gunawan / Markis Kido (2. Runde)
 Wahyu Nayaka / Ade Yusuf (Champion)
 Đỗ Tuấn Đức / Phạm Hồng Nam (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean (Halbfinale)
 Chiang Kai-hsin / Hung Shih-han (1. Runde)
 Lin Xiao-min / Wu Fang-chien (1. Runde)
 Chisato Hoshi / Naru Shinoya (Viertelfinale)
 Chayanit Chaladchalam / Phataimas Muenwong (Champion)
 Misato Aratama / Akane Watanabe (Viertelfinale)
 Della Destiara Haris / Rizki Amelia Pradipta (Finale)
 Anggia Shitta Awanda / Yulfira Barkah (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Tseng Min-hao / Hu Ling-fang (Viertelfinale)
 Chang Ko-chi / Chang Hsin-tien (2. Runde)
 Yogendran Krishnan /  Prajakta Sawant (1. Runde)
 Liao Min-chun / Chen Hsiao-huan (Viertelfinale)
 Chan Peng Soon / Cheah Yee See (Halbfinale)
 Alfian Eko Prasetya / Melati Daeva Oktavianti (Champion)
 Yantoni Edy Saputra / Marsheilla Gischa Islami (1. Runde)
 Ronald Alexander / Annisa Saufika (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2017
Badmintonwettbewerb in Ho-Chi-Minh-Stadt
Badminton 2017